

Persone 
 Alin Petru Zaharia – canottiere italiano
 Radu Zaharia – calciatore rumeno
 Dorel Zaharia – ex calciatore rumeno

Altro 

 Zaharia – famiglia nobile albanese